Ярмила Гайдошова и Мэттью Эбден — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — Бетани Маттек-Сандс и Хория Текэу — защищали свой титул, но уступили уже на старте.

Посев 

  Лиза Реймонд /  Майк Брайан (Отказ)
  Елена Веснина /  Леандер Паес  (Второй раунд)
  Саня Мирза /  Боб Брайан  (Четвертьфинал)
  Лизель Хубер /  Максим Мирный '' (Второй раунд)

<ol start="5">
  Надежда Петрова /  Махеш Бхупати '' (Четвертьфинал)
  Анна-Лена Грёнефельд /  Роберт Линдстедт (Отказ)
  Андреа Главачкова /  Даниэле Браччали '' (Второй раунд)
  Юлия Гёргес /  Даниэль Нестор (Отказ)

Специальные приглашения в основу (WC) 

  Бояна Бобушич /  Крис Гуччоне (Первый раунд)
  Саманта Стосур /  Люк Сэвилл (Первый раунд)
  Кейси Деллакква /  Джон-Патрик Смит (Первый раунд)
  Оливия Роговска /  Маринко Матошевич (Первый раунд)''

<ol start="5">
 '''Ярмила Гайдошова /  Мэттью Эбден (Титул)
 Эшли Барти /  Джек Сок (Первый раунд)
 Кара Блэк /  Пол Хенли (Первый раунд)

Список снявшихся спортсменов по ходу турнира 

  Анабель Медина Гарригес /  Бруно Соарес (Второй раунд)

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Взрослые